David Serero (né en 1974), un architecte français  ; 
 David Serero (né en 1981), un chanteur d'opéra  français.